El término Malibú (también Malibu) puede referirse:

 a Malibú (California), una localidad cercana a Los Ángeles;
 a Malibu (canción de Miley Cyrus), una canción de la cantante estadounidense Miley Cyrus;
 a Malibú (ron), una variedad de ron de Barbados;
 a Malibú (grupo), una banda musical chilena;
 a Malibu (canción), una canción de Hole;
 a las lenguas malibú, un conjunto de lenguas indígenas extintas del norte de Colombia;
 a Stacy Malibu, una muñeca de juguete que aparece en la serie de dibujos animados Los Simpson.